Сель (паводок) — стрімкий короткочасний гірський потік рідкого мулу та уламків гірських порід.

Муніципалітети у Франції 
 Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Сель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Інше
 Сель-Бухра - гора в Криму.